Halil (glazbalo)
Halil (ime)